Tjålmaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjålmaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740112-171099), sjö i Jokkmokks kommun,  (19,2 ha)
Tjålmaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740767-171210), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn